Oxbow – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych
 Oxbow – miasto w Kanadzie
 Oxbow – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Oxbow – zespół muzyczny